Tomàs Aguiló peut désigner :
 Tomàs Aguiló i Cortès (1775-1856), écrivain et poète baléare ;
 Tomàs Aguiló i Forteza (1812-1884), fils du précédent, poète baléare.